

Toponyme 

 En  
Palenque de San Basilio, un village proclamé « chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité » par l'UNESCO.
San Luis de Palenque, une ville du département de Casanare.

 En  
Palenque, un canton de la province de Los Ríos.
, la ville principale du canton de Palenque.

 Au  
 Palenque, une ancienne cité maya dans l’État mexicain du Chiapas.

Au 
, une localité du district de Santa Isabel dans la province de Colon au Panama.

 En 
 une localité de la province de San Cristobal.

Patronyme 

 , un musicien, chanteur et politicien bolivien.

Autres 
 Palenque, un Créole à base lexicale espagnole parlé en Colombie.
 K'inich Janaab' Pakal Ier, souverain de la cité-État maya de Palenque.
 Maison d'indiens en chaume au Costa Rica.